Lakatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lakatjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Lakatjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,33 ha)
Lakatjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (5,3 ha)
Lakatjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (10,3 ha)
Lakatjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (11,4 ha)
Lakatjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (16,8 ha)
Lakatjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Lakatjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (25,1 ha)
Lakatjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (14,4 ha)
Lakatjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (11,6 ha)
Lakatjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (10,6 ha)
Lakatjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (8,75 ha)
Lakatjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (5,3 ha)
Lakatjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734925-179595), sjö i Bodens kommun, 
Lakatjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736345-177340), sjö i Bodens kommun,  (18,3 ha)
Lakatjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, vid Grytsjö), sjö i Vilhelmina kommun,  (16,1 ha)
Lakatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730232-168880), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,13 ha)
Lakatjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730664-167829), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,6 ha)
Lakatjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Lakatjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,

Se även
Laketjärn
Laktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn